Der Dreiband Grand Prix war eine internationale Turnierserie im Karambolage, die von 1987 bis 2003 ausgetragen wurde.

Geschichte 
Nach der Gründung des Weltcups 1986 durch die BWA war besonders in Europa die Skepsis für diese neue Turnierserie sehr groß. Nach vielen Versammlungen der CEB und Verhandlungen mit der BWA kam man zu keinem einheitlichen Beschluss. Da die UMB in vielen Punkten mit der BWA zusammenarbeitete, kam die CEB auf ihrer Generalversammlung 1985 in Kitzbühel zu einem Beschluss, eine eigene Turnierserie im Dreiband unter dem Namen „EURO BILLARD“ zu starten. Da die finanziellen Möglichkeiten für einen Weltcup mit gleichen Ausschüttungen wie bei der BWA zu diesem Zeitpunkt nicht zu stemmen waren, wurde der Dreiband-Grand-Prix gegründet. Ein Weltcup sollte später starten. Die Preisgelder lagen deutlich unter denen des Weltcups. Auch die BWA startete 1987 eigene Grand-Prix Turniere unter verschiedenen Namen.

Modus 
Alle Turniere wurden im Satzsystem ausgetragen. In den ersten Turnieren wurden keine Durchschnitte berechnet, sondern nur die erzielten Punkte.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Genaue Preisgelder sind nicht mehr zu ermitteln. Die BWA vergab aber Weltranglistenpunkte (WRP) für ihre Weltrangliste. Die CEB vergab Ranglistenpunkte (RP) für eine Jahreswertung.

Rekorde 
Die Rekorde konnten nur aus den teilweise unvollständigen Ergebnissen erstellt werden. Die Höchstserie wurde von Torbjörn Blomdahl 3 mal und von Raymond Ceulemans und Marco Zanetti 2 mal erzielt.

Turnierstatistik 

Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1987
Letzte Veranstaltung 2003